Il doppio del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Santiago González e Bruno Soares che hanno battuto in finale Marcio Torres e Nicolas Tourte 612-7, 6-4, [10-5].

Teste di serie 

 Marcio Torres /  Nicolas Tourte (finale)
Assente

 Brian Dabul /  Marcel Felder (quarti di finale)
 Eduardo Schwank /  Horacio Zeballos (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2007